Gaal (Nederland), een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Maashorst.
 Gaal (Oostenrijk), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken.